Glasunowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Glasunowka (Orjol), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Orjol

 Glasunowka (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Glasunowka (Tscheljabinsk), ländliche Siedlung in der Oblast Tscheljabinsk